Елшајд може бити:

 Елшајд (Фулканајфел), општина у округу Вулканајфел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Елшајд (Нојвид), општина у округу Нојвид, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.